Паул Хархейс і Євген Кафельников були чинними чемпіонами, але цього разу Кафельников не брав участі, зосередившись на змаганнях в одиночному розряді.

Хархейс грав у парі з Сендоном Столлом, але не зміг захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Ніклас Культі та Мікаель Тільстром з рахунком 6–2, 6–7(2–7), 7–6(7–5).

Сіяні пари 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official Results Archive (ATP) 
 Official Results Archive (ITF) 

Torneo Godó 2000
Парний розряд